Заводовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Заводовка — упразднённый посёлок в Нижнеингашском районе Красноярского края.

Украина 
 Заводовка — село в Берёзовском районе Одесской области.
 Заводовка — село в Горностаевском районе Херсонской области.

См. также 
 Завадовка